

Anno 
 311 o 311 a.C.

Matematica 
 311 (numero)

Musica 
 311 – gruppo musicale rock statunitense
 311 – album dei 311 del 1995